Конзул може бити:

 Конзул (дипломатија), модерно значење, дипломатски представник;
 Конзул (магистрат), највиши магистрат у старом Риму.